Премьер-министр Маврикия — глава правительства и исполнительной власти Маврикия. На должность премьер-министра президент назначает лидера партии парламентского большинства. Другие министры назначаются президентом по совету премьер-министра. Правительство несет коллективную ответственность перед парламентом. В случае принятия последним вотума недоверия правительство уходит в отставку или президент по совету премьер-министра распускает парламент и назначает досрочные выборы.

Главный министр Британского Маврикия

Премьер-министры Маврикия в Содружестве и Республики Маврикий

Примечания

См. также 
 Список президентов Маврикия

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-министра Маврикия

Маврикий